Гаца́к — прізвище білоруського чи українського походження. Ймовірно, є варіантом прізвища Гацук.

Відомі носії 
 Віктор Гацак (народився в 1933) — російський збирач та теоретик фольклору.

Білоруські прізвища